De Super G voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 8 februari 2022 in het National Alpine Ski Centre in Yanqing nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Oostenrijker Matthias Mayer. Hij prolongeerde zijn titel.

Tijdschema

Uitslag 

Legenda:
 DNF = Did Not Finish

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen superg